

Geografia 
 Mazzanti – frazione del comune di Sarnano (MC), Italia

Persone 
 Arnaldo Mazzanti (1939) – scultore e pittore italiano
 Davide Mazzanti (1976) – allenatore di pallavolo italiano
 Elisabetta Fiorini Mazzanti (1799-1879) – botanica e scrittrice italiana
 Enrico Mazzanti (1850-1910) – ingegnere e disegnatore italiano
 Ettore Mazzanti (...–...) – attore e regista italiano
 Giorgio Mazzanti – chimico e accademico italiano
 Giuseppe Mazzanti (1983) – giocatore di baseball italiano
 Luca Mazzanti (1974) – ex ciclista su strada italiano
 Luca Mazzanti (1974) – imprenditore italiano fondatore della Mazzanti Automobili
 Ludovico Mazzanti (1686-1775) – pittore italiano
 Manfredo Mazzanti (1926-1980) –  ingegnere e direttore tecnico dello stabilimento Falck Unione, vittima del terrorismo
 Mirko Mazzanti (1973) – doppiatore italiano
 Roberto Mazzanti (1942-2007) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro 
 Case Mazzanti – gruppo di case, a nord di piazza delle Erbe a Verona
 Contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare – personaggio letterario e cinematografico di Paolo Villaggio
 Mazzanti Automobili – azienda italiana che opera nel settore automobilistico
 Mazzanti Evantra – vettura artigianale realizzata dall'omonima azienda italiana

Pagine correlate 
Mazzantini